Хэппи:
 «Хэппи Вэлли» — футбольный клуб из Гонконга.
 Хэппи Мил — комплексный заказ еды для детей, используемый в сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс.
 Хэппи Хоган — персонаж комиксов о Железном человеке, выпускаемых издательством «Marvel Comics».
 «Хэппи» — американский телесериал 2017 года.

См. также 
 Хэппи-Вэлли
 Happy